Filmgevoeligheid, een maat voor de lichtgevoeligheid van een film- of fotorolletje
 'gevoelig' (GE), een van de categorieën voor soorten op rode lijsten
 Sensitiviteit (statistiek), een maat voor de 'gevoeligheid' van een statistische toets
 de mate waarin een organisme op externe stimuli kan reageren
 de mate waarin mensen al dan niet met sterke emoties op externe stimuli reageren
 Klimaatgevoeligheid